Kovács Gusztáv (1830–1886) magyar és amerikai szabadságharcos, hadnagy, őrnagy
 Kovács Gusztáv (1851-1912) főispán, főszolgabíró 
 Kovács Gusztáv (1895–1969) filmrendező
 Kovács Gusztáv (1937-2007) néptáncos, a népművészet mestere
 Kovács Gusztáv (1980) teológus, bioetikus